C71 steht für:
 Chrysler C71, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Hirntumor, ICD-10-Code der Erkrankung
 Caldwell 71, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C71